Scaptehyle (en grec antic Σκαπτὴ ὕλη, literalment fusta bruta) era un lloc situat als confins de Macedònia i Tràcia al districte productor d'or de les muntanyes de Pangeos, on va ser exiliat Tucídides i on va escriure la Història de la Guerra del Peloponès, una obra on explicava el conflicte armat on havia servit com a general.

Referències 

Ciutats de Tràcia